Cristián Luis de Hesse-Darmstadt (Bouxwiller, 25 de noviembre de 1763 - Darmstadt, 17 de abril de 1830) fue landgrave de la casa de Hesse-Darmstadt y un general holandés. Fue también un francmasón entusiasta, llegando a gran maestre.

Biografía 
El hijo más joven del landgrave Luis IX y su esposa Carolina, uno de sus hermanos era gran duque Luis I. El landgrave Cristián estudió en Estrasburgo y luego eligió una carrera militar al servicio de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Como teniente general luchó por Guillermo V contra los franceses desde 1793 hasta 1794 y fue gravemente herido en el asedio de Menen en abril de 1794. Después de que los holandeses fueran derrotados en 1795 marchó al exilio a Inglaterra y más tarde siguió la guerra contra Francia en el ejército austríaco. Desde 1799 vivió en Darmstadt, y está enterrado allí, en el Alten Friedhof.

Ancestros

Enlaces externos
Knerger.de

Casa de Hesse-Darmstadt
Caballeros grandes cruces de la Orden Militar de Guillermo
Landgraves de Hesse-Darmstadt
Militares de las guerras revolucionarias francesas
Masones de Francia
Miembros de la Primera Cámara de los Estados del Gran Ducado de Hesse
Nacidos en Bouxwiller (Bajo Rin)